Цкуара:

 Цкуара — село в Гудаутском районе Абхазии.
 Цкуара — железнодорожный разъезд в селе Цкуара в Гудаутском районе Абхазии.